Брондз

 Ирина Брондз — заслуженный деятель искусств России, лауреат премии «Музыкальное сердце театра»
 Дмитрий Фёдорович Брондз (1933—1971) — советский шашист.